Га́ри Дэ́вид Ро́бертсон (; ) — новозеландский гребец, выступавший за сборную Новой Зеландии по академической гребле в начале 1970-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Мюнхене, обладатель бронзовой медали чемпионата мира, чемпион Европы, победитель и призёр многих регат национального значения. Также известен как тренер по гребле.

Биография 
Гари Робертсон родился 12 апреля 1950 года в городе Оамару, Новая Зеландия.

Приходится племянником прославленному новозеландскому тренеру Расти Робертсону, который в течение многих лет возглавлял национальные сборные Новой Зеландии и Австралии. Также состоит в родственных связях с гребцом Джорджем Патерсоном, участником Олимпийских игр 1964 года в Токио.

Занимался академической греблей в Оамару, проходил подготовку в местном одноимённом клубе Oamaru Rowing Club.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1970 года, когда вошёл в основной состав новозеландской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Сент-Катаринсе, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в восьмёрках — в финальном заезде уступил только экипажам из Восточной Германии и Советского Союза.

В 1971 году в восьмёрках одержал победу на чемпионате Европы в Копенгагене.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. В восьмёрках обошёл всех своих соперников в финале и тем самым завоевал золотую олимпийскую медаль.

После мюнхенской Олимпиады Робертсон ещё в течение некоторого времени оставался в составе гребной команды Новой Зеландии и продолжал принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1973 году он выступил на европейском первенстве в Москве — на сей раз попасть в число призёров не смог, в зачёте распашных рулевых четвёрок квалифицировался лишь в утешительный финал В и расположился в итоговом протоколе соревнований на восьмой строке.

Завершив спортивную карьеру, полностью посвятил себя тренерской деятельности. Работал тренером в Сиднейском гребном клубе и в школе Waikato Diocesan School.

Его жена Шэрон так же связана с академической греблей, а их старшая дочь Джеки вышла замуж за двукратного олимпийского чемпиона по гребле Эрика Марри.

В 1990 году вместе с другими членами золотой новозеландской восьмёрки Гари Робертсон был введён в Зал славы спорта Новой Зеландии.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1972 года
Олимпийские чемпионы от Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле
Тренеры по академической гребле